Jens Gregersen er navnet på flere personer:

 Jens Gregersen Riber (o. 1480-1571) – dansk biskop
 Jens Johan Gregersen (1794-1864) – dansk orgelbygger
 Jens Gregersen (politiker) (1794-1874) – dansk landmand og politiker